U elektronici, telekomunikacijama i računarstvu:

 Terminal (namjenski program), namjenski program za emuliranje terminala uključen u operacijski sustav Mac OS X 
 Terminal (elektronika), uređaj za povezivanje elektroničkih sklopova
 Terminal (telekomunikacije), uređaj za komuniciranje preko žice
 Računalna konzola, tekstualni izlazni uređaj za poruke vezane za administraciju sustava
 Računalni terminal, sklopovski uređaj za unos i prikazivanja podataka u računalnom sustavu

U znanosti:
 Završni simbol u formalnoj gramatici, simbol koji se ne može više dijeliti